36 Łużycki  pułk zmechanizowany (JW 1784) – skadrowany oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych PRL stacjonujący w Lublińcu; powstał w 1956 na bazie 36 pp ze składu 2 DP z Częstochowy; wchodził w skład 2 DP z Nysy. Rozformowany w 1957.
 36 Łużycki pułk zmechanizowany – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych PRL stacjonujący w Trzebiatowie.
 36 Pułk Zmechanizowany Legii Akademickiej – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych RP okresu transformacji ustrojowej.